Victoriateatern kan avse:

Victoriateatern, Berlin
Victoriateatern, Helsingfors
Victoriateatern, Malmö
Victoria-Teatern – en teater inom Stockholms Tivoli